

Geografia
Austria
 Granitz – montagna della Lavanttal (Carinzia)
 Granitz – ruscello della Lavanttal (Carinzia)

Germania
 Granitz – foresta dell'isola di Rügen (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Granitz – frazione di Eichendorf (Baviera)
 Granitz – frazione di Reisbach (Baviera)

Trasporti
 Granitz – nave mercantile dell'ex-DDR

Persone
 Ignjat Granitz – industriale e filantropo croato (1845-1908)